El término Yngling puede referirse a los siguientes conceptos:

La dinastía más antigua de reyes de Escandinavia. El término también se usa para sus distintos clanes:
Casa de Munsö, una dinastía protohistórica de reyes suecos;
Hårfagreætta, un clan de reyes de Noruega descendientes del primer rey noruego, Harald I de Noruega;
Ynglingatal, poema que enumera los reyes de la dinastía de los Yngling;
Saga de los Ynglings, una escrita saga por el escaldo islandés Snorri Sturluson hacia 1225;
Yngling (vela), una clase de embarcación a vela;